Alexandre Bigot de Préameneu ( - ), personnalité politique française
 Félix Julien Jean Bigot de Préameneu ( - ), juriste français, co-rédacteur du Code civil de 1804